Lead steht für:
 Lead (South Dakota), Stadt in Lawrence County (South Dakota), South Dakota
 Titularbistum Lead, Titularbistum in Nordamerika

Marketing:
 im Vertriebsmarketing der qualifizierte Kontakt eines Interessenten, siehe Leadgenerierung
 im Affiliate Marketing eine Transaktion eines Kunden oder Interessenten, siehe Affiliate-Marketing #Pay per Lead

Musik:
 Lead (Musik), die Stimmen oder Musikinstrumente, die die Hauptmelodien ausführen
 die zweite Stimme im Barbershop-Gesang, die die Melodie singt; technisch ist sie ein Tenor

Sport:
 Lead (Curling), die Person im Team (die erste von insgesamt 4 Mitgliedern), welche die beiden ersten Steine in dem sogenannten End platziert, siehe Curling#Lead
 Abkürzung für Leadklettern, Variante des Sportkletterns

Weiteres:
 im Journalismus bzw. Schriftsatz ein fett gedruckter Einleitungssatz oder -absatz; siehe Lead-Stil
 in der Pharmaforschung einen chemischen Stoff als Leitstruktur, siehe Leitstruktur (Pharmakologie)

Siehe auch:
 LEED
 Lied (Begriffsklärung)
 LED (Begriffsklärung)